Lago di Malchow (Meclemburgo), lago tedesco sito nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, circondario della  Piana dei laghi del Meclemburgo
Lago di Malchow (Berlino), lago tedesco sito nel quartiere di Malchow, nella capitale tedesca